Aethusa toxicaria är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Aethusa toxicaria ingår i släktet vildpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vildpersiljor
toxicaria